Эсон — многозначный термин. Может означать:

 Эсон — античное название реки Мавронери в Греции.
  — река в центре Франции, левый приток Сены.
 Эсон (департамент) — департамент на севере центральной части Франции, в регионе Иль-де-Франс.
 Эсон (мифология) — в древнегреческой мифологии царь Иолка, сводный брат Пелия.
 Эсон (вазописец) — древнегреческий вазопиец в технике краснофигурной вазописи.

См. также 
 Эссон